L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis du Mexique se déroule du  au  à Acapulco, sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 500. Juan Martín del Potro remporte l'épreuve en simple, Jamie Murray et Bruno Soares celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits  de l'Américain Steve Johnson, de l'Australien Nick Kyrgios, du Croate Marin Čilić, de l'Espagnol Rafael Nadal et de l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov. Ils sont respectivement remplacés par Mackenzie McDonald, Peter Gojowczyk, Donald Young, Taro Daniel et Nikoloz Basilashvili.

Pendant le tournoi 
Cette année, l'affiche est particulièrement relevée pour un ATP 500 avec pas moins de 5 joueurs issus du top 10: Alexander Zverev (), Dominic Thiem (), Kevin Anderson (), Juan Martín del Potro () et Jack Sock ().

Le jeune Américain Ernesto Escobedo (), issu des qualifications, signe sa première victoire sur un top 10 en éliminant au  Jack Sock ().

Lauréats 
Juan Martín del Potro remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale Kevin Anderson. Il s'agit de son  ATP 500, le premier depuis 2013.

En double, les tenants du titre Jamie Murray et Bruno Soares décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Bob Bryan et Mike Bryan. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Mexique (WTA 2018)
 Tournoi de tennis du Mexique
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Acapulco
Sport au Mexique en 2018
Tennis en février 2018
Tennis en mars 2018